Oedokan (plaats) - plaats in Rusland
Oedokan (gebergte) - gebergte in Rusland
 Oedokanplateau - vulkaanveld in Rusland